Высоко — название населённых пунктов:

 Россия
 Высоко — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Высоко — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

Также:
 «Высоко» — альбом Юлии Савичевой.

См. также 
 Большое Высоко
 Высоко-Петровский монастырь